Die Abkürzung LNA steht für: 

 das Fahrzeugmodell LNA des Herstellers Citroën, siehe Citroën LN
 Leitender Notarzt, die oberste ärztliche Führungskraft bei Großschadensfällen
 Leitstelle der Nachrichtenaufklärung, eine Dienststelle der Wehrmacht
Libysche Nationalarmee, Militärisch-politische Interessensgruppe in Libyen
 Linked-Nukleinsäure, siehe auch Nukleinsäuren
 Locked Nucleic Acid, DNA-analoge Verbindung mit modifizierten Ribose-Einheiten
 Low Noise Amplifier, einen rauscharmen Verstärker hauptsächlich für Antennensignale

LNA